Алессандро Парізі — італійський футболіст.
 Анджело Парізі — британський та французький дзюдока.
 Джованні Парізі — італійський боксер, олімпійський чемпіон 1988 року, чемпіон світу за версією WBO в двох вагових категоріях.

італійські прізвища